{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| nom = Bobby Kirk
| image = 
| upright = 
| position = Ailier droit
| tire = droite
| surnom = 
| équipe = 
| ligue = 
| équipe prospect = 
| ligue prospect = 
| anciennes équipes = 
| anciens clubs = LAHBears de Hershey  Rockets de PhiladelphieIAHLRamblers de Philadelphie  Bears de Hershey  LNHRangers de New YorkNWHL  Lions de Vancouver WCHL  Maroons de Vancouver CAHLRamblers de Philadelphie  AHA  Flyers de Saint-Louis
| nationalité = Irlande
| nationalité 2 = Canada
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Belfast (Irlande)
| date de décès = 
| lieu de décès = 
| début carrière = 1930 
| fin carrière = 1942 
| halloffame = 
| halloffameIIHF = 
| halloffameLAH = 
| temple = 
| temple année = 
| équipe ent = 
| ligue ent = 
| anciens clubs ent = LAH  Bisons de BuffaloLHJM  Canadiens de Winnipeg LHJS  Bombers de Flin Flon  Pats de Régina
| début carrière ent = 1947
| fin carrière ent = 1965
}}Bobby Kirk''' (né le  à Belfast, en Irlande et mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace irlando-canadien. .

Carrière de joueur 

Il commence sa carrière en 1930 dans l’Association américaine de hockey avec les Flyers de Saint-Louis.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1927-1928 ||Millionaires d'Elmwood ||LHJM ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1928-1929 || Millionaires d'Elmwood || LHJM ||8 ||6 ||1 ||7 ||0 ||3 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|1928-1929 || Winnipeg CPR ||LHJM ||5 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1929-1930 || Millionaires d'Elmwood || LHJM ||5 ||8 ||1 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1930-1931 || Flyers de Saint-Louis ||AHA ||32 ||9 ||3 ||12 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1931-1932 || Flyers de Saint-Louis || AHA ||39 ||1 ||4 ||5 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1932-1933 || Maroons de Vancouver || WCHL ||29 ||10 ||2 ||12 ||14 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-  
|1933-1934 ||Lions de Vancouver ||NWHL ||34 ||9 ||2 ||11 ||28 ||7 ||3 ||0 ||3 ||4
|- 
|1934-1935 ||Lions de Vancouver || NWHL ||37 ||26 ||11 ||37 ||30 ||8 ||4 ||2 ||6 ||8
|-  
|1935-1936 ||Ramblers de Philadelphie || CAHL ||48 ||22 ||29 ||51 ||16 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-   
|1936-1937 || Ramblers de Philadelphie || IAHL ||36 ||7 ||15 ||22 ||8 ||6 ||2 ||1 ||3 ||9
|-  	
|1937-1938 ||Rangers de New York || LNH ||39 ||4 ||8 ||12 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
|1937-1938 || Ramblers de Philadelphie || IAHL ||11 ||7 ||1 ||8 ||4 ||5 ||1 ||2 ||3 ||2
|-  
|1938-1939 || Ramblers de Philadelphie || IAHL ||49 ||14 ||36 ||50 ||12 ||9 ||2 ||6 ||8 ||2 
|-  	
|1939-1940 || Ramblers de Philadelphie || IAHL ||11 ||0 ||4 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-   
|1939-1940 || Bears de Hershey || IAHL ||43 ||16 ||12 ||28 ||6 ||6 ||0 ||1 ||1 ||4
|- 
|1940-1941 || Bears de Hershey || LAH ||52 ||19 ||26 ||45 ||6 ||10 ||4 ||2 ||6 ||4
|-  	
|1941-1942 ||Bears de Hershey || LAH ||53 ||14 ||27 ||41 ||18 ||10 ||1 ||4 ||5 ||0
|-   
|1941-1942 || Rockets de Philadelphie || LAH ||4 ||3 ||2 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 		

|109 ||36 ||55 ||91 ||24 ||20 ||5 ||6 ||11 ||4 

|150 ||44 ||68 ||112 ||30 ||26 ||5 ||10 ||15 ||8 

|39 ||4 ||8 ||12 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

En tant qu'entraîneur

|- bgcolor="#f0f0f0"
|1947-1948 || Quakers de Saskatoon || WCSHL 
| 48 || 8 || 38 || 2 || 
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1948-1949 || Canadiens de Winnipeg || LHJM
| 30 || 12 || 17 || 1 || 
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1950-1951 || Smoke Eaters de Trail || WIHL 
| 46 || 26 || 16 || 4 || 
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1954-1955 || Bombers de Flin Flon || LHJS 
| 48 || 23 || 24 || 1 || 
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1955-1956 || Bombers de Flin Flon || LHJS 
| 48 || 37 || 10 || 1 || 
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1956-1957 || Bombers de Flin Flon || LHJS
| 55 || 48 || 5 || 2 || 
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1957-1958 || Bombers de Flin Flon || LHJS 
| 55 || 28 || 25 || 2 || Gagne la Coupe Credential/Membercare
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1958-1959 || Bisons de Buffalo || LAH   
| - || - || - || - || Défaite en finale
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1959-1960 || Bombers de Flin Flon || LHJS 
| 54 || 35 || 16 || 3 ||Gagne la Coupe Credential/Membercare
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1960-1961 || Bombers de Flin Flon || LHJS
| 60 || 25 || 28 || 7 || 
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1961-1962 || Bombers de Flin Flon || LHJS
| 56 || 29 || 22 || 5 || 
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1962-1963 || Bombers de Flin Flon || LHJS
| 54 || 17 || 35 || 2 || 
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1963-1964 || Bombers de Flin Flon || LHJS 
| 62 || 19 || 32 || 11 || 
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 1964-1965 || Pats de Régina || LHJS
| 56 || 38 || 10 || 8 ||

Notes et références 

Naissance en août 1910
Décès en juillet 1970
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Ramblers de Philadelphie
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Flyers de Saint-Louis
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 59 ans